Il singolare del torneo di tennis ATP Birmingham 1973, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Alex Mayer che ha battuto in finale Charles Owens 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Clark Graebner (semifinali)

 Jürgen Fassbender (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ATP Birmingham 1973